Ksenija Lykina e Anastasija Pavljučenkova hanno battuto in finale Elena Bogdan e Misaki Doi 6-0, 6-4.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Australian Open 2008